Emperatriz este o telenovelă mexicană produsă de Fides Velasco pentru Azteca. În rolurile principale sunt Gabriela Spanic și Bernie Paz.

Disribuție

Difuzări internaționale

Referințe

Legături externe
First opening sequence
Seriesnow

Telenovele mexicane